Le Hockey Club Yverdon-les-Bains est un club de hockey sur glace de Yverdon-les-Bains en Suisse. Il évolue en 1re ligue, quatrième échelon suisse.

Historique 
Le club est créé en 1951.

Palmarès 
 2ème ligue
 Champion en 2004-2005

Lien externe 
 Site officiel

Yverdon-les-Bains